Хиллесхайм:

 Хиллесхайм — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хиллесхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.